Равникар () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (1951—2009) — словенский политик, депутат Государственного собрания (2008—2009).
  (1943—2010) — югославский и словенский архитектор, лауреат Премии Франце Прешерна (2003) и Премии Гердера (2006), супруг Майды Ширцы-Равникар.
  (1776—1845) — словенский католический священник, епископ Триеста и Копера (с 1830).
  (1802—1864) — словенский католический священник и поэт.
  (1907—1993) — югославский архитектор, профессор факультета архитектуры, градостроительства и геодезии Люблянского университета (1946—1980), академик Словенской академии наук и искусств (с 1979), лауреат Премии Франце Прешерна (1961, 1978).

 Грудичек-Равникар, Дияна (род. 1979) — словенская биатлонистка.
  (род. 1953) — словенский историк и политик, депутат Государственного собрания (2000—2008, 2011) и министр культуры (2008—2011) Словении, супруга Войтеха Равникара.

См. также